Jenesano kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Jenesano (ort), Boyacá, 
 Jenesano (kommun), Boyacá,